Inuyasha – manga shōnen scritto e disegnato da Rumiko Takahashi
 Inuyasha – personaggio immaginario e protagonista dell'omonimo manga creato da Rumiko Takahashi
 Inuyasha – singolo di Mahmood del 2021